Прию́тненское се́льское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Приютненском районе Калмыкии. Объединяет 4 населенных пункта — село Приютное, посёлки Доценг и Карантин, хутор Левый Остров. Административный центр — село Приютное.

География 

Территория СМО представляет собой переходную область от Южных Ергеней к Кумо-Манычской впадине. 
Приютненское СМО граничит:
 на юге - с Апанасенковским районом Ставропольского края;
 на западе - с Октябрьским СМО;
 на севере - с Ремонтненским районом Ростовской области;
 на северо-востоке - с Воробьёвским СМО;
 на востоке - с Нартинским СМО.

 Гидрография

Большинство водоёмов на территории СМО приурочено к Кумо-Манычской впадине: озёра Воробьёво, Крутянское, Грузское, Голый Лиман и др.. Крупнейший водоём на территории СМО - озеро Маныч-Гудило (служит южной границей СМО). Основные реки Маныч и Наин-Шара.

Население 

Население СМО распределено неравномерно. Большая часть (96,7 %) сконцентрирована в одном населённом пункте - селе Приютное.

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Приютненского района
Сельские поселения Калмыкии